Schelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Schelberg (* 1972), deutscher Sportfunktionär
 Simone Schelberg (* 1969), deutsche Juristin und Medienrechtlerin